Federico Andrés Giannoni (Buenos Aires, Argentina, 1 de junio de 1987) conocido como Emanero es un rapero, compositor y productor discográfico argentino.

Con más de 15 años de carrera y con canciones sobre la realidad social y los problemas personales,
Emanero se ha convertido en un referente del hip hop/rap en Latinoamérica.

Carrera musical 

Inició su carrera en el año 2004 produciendo su propia música. En 2005 con solo 17 años publicó en Internet su demo titulado Mi primer maketa; este trabajó lo lanzó a la escena nacional compartiendo carteleras con la banda chilena Tiro de Gracia. A fines de ese año empezó a trabajar con el sello independiente Sigla Music y lanzó su primer álbum de estudio, Bienvenidos a mi mundo.

Televisión

Discografía

Álbumes de estudio 
 Bienvenidos a mi mundo (2006)
 Arjé (2010)
 Tres (2014)
 Tres mil millones de años luz (2018)
Chernobyl (2021)

Referencias

Enlaces externos 
 Emanero en HH Group
 Emanero en Billboard

Raperos de Argentina